Der Rajon Putywl (ukrainisch /; russisch /) war eine 1926 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Sumy im Osten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1103 km² und eine Bevölkerung von etwa 28.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Stadt Putywl.

Das Gebiet kam erst am 16. Oktober 1925 offiziell zur Ukrainischen SSR, vorher war es ein Teil der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik und lag im Ujesd Putywl.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Konotop.

Geographie 
Der Rajon lag im nördlichen Osten der Oblast Sumy. Er grenzte im Norden an den Rajon Hluchiw, im Osten an Russland (Oblast Kursk, Rajon Gluschkowo), im Südosten auf einem kurzen Stück an den Rajon Bilopillja, im Süden an den Rajon Buryn, im Südwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Konotop sowie im Westen an den Rajon Krolewez.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen der Sejm, der Klewen (Клевень), der Werjuschka (Берюшка) sowie der Esman (Есмань), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 120 und 220 Metern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtratsgemeinde sowie 23 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 89 Dörfer
 3 Siedlungen

Stadt

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Putywl
Rajon Konotop
Aufgelöst 2020